Тембенчи — топоним.

Тембенчи - река в Эвенкийском районе Красноярского края.
Тембенчи - метеостанция в Эвенкийском районе Красноярского края.